Bremner:
 Billy Bremner
 Des Bremner
 Ewen Bremner
 Rory Bremner